В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Робертс ():
 Робертс — в штате Техас
 Робертс — в штате Южная Дакота